Brazier puede referirse: 

 Dairy Queen Brazier

Apellidos 
 Abram (Markovich) Brazier , un pintor, artista gráfico y escultor